E4 puede referirse a:

En entretenimiento:

 E4 (Canal de TV), un canal de TV Digital en el Reino Unido e Irlanda.
 Every Extend Extra Extreme un videojuego de Q Entertainment.
 Entertainment for All una exposición de videojuegos.

En transporte:
 El código IATA para la aerolínea Aero Asia International.
 Ruta europea E4, parte de la Red de Carreteras Europea.